Hecht har flere betydninger:

Navne 
 Benjamin (Menge Tiku) Hecht (født 1978) – tidligere dansk atletikudøver
 Daniel Hecht (født 1980) – dansk guitarist
 Henrik Hecht Knudsen (født 1982) – dansk håndboldspiller
 Johannes Hecht-Nielsen (født 1946) – dansk dansk dyrlæge og borgmester